Schacken ist ein ehemaliger Ortsname

 eines Ortsteils von Lipowka im Rajon Tschernjachowsk der russischen Oblast Kaliningrad (1936–1938)
 des verlassenen Ortes Werchowoje im Rajon Krasnosnamensk der russischen Oblast Kaliningrad (bis 1947)